Heshimu Kenyatta Evans – ex cestista statunitense naturalizzato portoghese
 Jomo Kenyatta – politico keniota
 Malcolm Kenyatta – politico statunitense
 Uhuru Kenyatta – politico keniota